Mark E. Aken é um botânico  sul-africano .

Ligações externas
  

Botânicos da África do Sul